Натуральне число 703
 703 рік до нашої ери
 703 рік нашої ери